Ел Чалатон има више значења:

 Ел Чалатон (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чалатон (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику